Rođenje Venere je ikonografski motiv u likovnoj umjetnosti koji postoji još od antičkih vremena i grčkog helenističkog slikara Apela (Rođenje Afrodite), preko rimskih slika u Pompejima i Herkulaneju, te ponovno u renesansi (Botticelli), klasicizmu i akademizmu.

Prema antičkom mitu, božica Venera je rođena iz morske pjene kada su odrezane genitalije boga Cela bačene u more.

Slavne slike ovog naslova su:

 Rođenje Venere (Botticelli) 
 Rođenje Venere (Ingres) 
 Rođenje Venere (Akademizam)

Venera (božica)
Ikonografija